Dorfkirche Weitendorf steht für:
 Dorfkirche Weitendorf (Laage)
 Dorfkirche Weitendorf (Cammin), siehe Liste der Baudenkmale in Cammin (bei Rostock)#Weitendorf

Siehe auch:
 Kapelle Weitendorf (Gägelow)